Стигматы:

 Стигматы — болезненные кровоточащие раны, открывающиеся на теле отдельных католических подвижников.
 Стигматы — фильм Руперта Вейнрайта, в главных ролях Патрисия Аркетт и Гэбриел Бирн.
 Стигматы Святого Франциска — утраченная картина, созданная Микеланджело около 1500 года.

См. также 
 Stigmata